Pico Naiguatá, la montagna più elevata della cordigliera della costa venezuelana.
 Naiguatá (pattugliatore), nave della Guardia Costiera Venezuelana naufragata nei pressi dell’isola di Tortuga il 30 marzo 2020.
 Naiguatá (Vargas), paese costiero dell'omonima parrocchia, nello Stato venezuelano di Vargas.